Ма́нфред Бургсмю́ллер (; ) — немецкий футболист, играл на позиции нападающего и полузащитника.

Карьера 
В начале своей профессиональной карьеры Манфред Бургсмюллер играл за клубы «Рот-Вайсс» (Эссен) и «Байер 05», забивая в среднем по 16 голов за сезон.

В октябре 1976 года Бургсмюллер перешёл в «Боруссию» (Дортмунд). В этом клубе он играл исключительно на позиции полузащитника, однако забивал не менее 15 голов за сезон. В сезоне 1980/81 он показал свой лучший результат в Бундеслиге — 27 голов, лишь на два меньше, чем у Карла-Хайнца Румменигге, игравшего за «Баварию» (Мюнхен), ставшую чемпионом.

После единственного сезона, проведённого за «Нюрнберг», Бургсмюллер перешёл в клуб второй Бундеслиги «Рот-Вайсс» (Оберхаузен). Он помог команде избежать вылета в низший дивизион, забив за сезон 29 голов и став лучшим бомбардиром второй Бундеслиги.

В ноябре 1985 года Бургсмюллер, в возрасте почти 36 лет, вернулся в первый дивизион. Ветеран сыграл за «Вердер» 115 матчей, забил 34 гола и стал чемпионом Германии в сезоне 1987/88.

Всего в Бундеслиге Бургсмюллер сыграл 447 матчей, в которых забил 213 голов.

Достижения 
 Чемпион ФРГ: 1987/88
 Обладатель Суперкубка ФРГ: 1988
 Финалист Кубка ФРГ: 1988/89, 1989/90
 Лучший бомбардир второй Бундеслиги: 1985
 Лучший бомбардир в истории дортмундской «Боруссии»: 158 голов
 Лучший бомбардир дортмундской «Боруссии» в немецкой Бундеслиге: 135 голов
 Лучший бомбардир в истории второй сборной ФРГ: 8 голов

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу
Игроки ФК «Рот-Вайсс» Эссен
Игроки ФК «Юрдинген 05»
Игроки ФК «Боруссия» Дортмунд
Игроки ФК «Нюрнберг»
Игроки ФК «Рот-Вайсс Оберхаузен»
Игроки ФК «Вердер»